Hynek se poate referi la:

 Asteroidul 1842 Hynek
 J. Allen Hynek, un astronom, profesor și ufolog american
 Joel Hynek, artist de efecte vizuale